Чемпіонат Мальти з футболу 2009—2010 — 95-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул втретє здобула Біркіркара.

Учасники

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Валетта взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Мальти 2009—2010.

Позначення:

Результати

Плей-оф за вихід у Лігу Європи 
Після закінчення чемпіонату клуби, що зайняли 3-є та 4-е місця, Кормі та Сліма Вондерерс відповідно, мали однакову кількість очок. Тому був зіграний додатковий матч, переможець якого вийшов до Ліги Європи УЄФА 2010—2011.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 червня 2010

|}

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Мсіда Сент-Джозеф було знято 10 очок за невиконання платеж колишньому тренеру та гравцям.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2009—2010
Мальта
Мальта